MQF steht für
 Mittlerer quadratischer Fehler, Begriff aus der Statistik
 Flughafen Magnitogorsk nach IATA-Code

MQF